Конфликт на Байтак-Богдо () — пограничный конфликт между Монгольской народной и Китайской республиками при участии СССР, имевший место в 1947—1948 годах.

История 
В горах Байтак-Богдо на границе МНР (Баян-Ульгийский и Кобдоский аймаки) и КР (Синьцзян) существовало несколько пограничных застав.

В начале июня 1947 года китайские дунгане и казахи, подстрекаемые гоминьдановским правительством, вторглись на территорию МНР.

5 июня советская авиация нанесла контрудар, а монгольский батальон выбил казахов с монгольской территории и вошёл в Синьцзян, намереваясь оказать поддержку просоветскому комиссару Ли Жиханю в его попытке установить свою власть в регионе.

На китайской заставе Бэйташань монгольский отряд был окружён; часть солдат попала в плен.

В конечном итоге при помощи полка хуэйцзуской кавалерии из Цинхая генерал Ма Сичжэнь и казахский военный деятель Оспан-батыр вернули заставу.

Монголы не оставили попыток проникнуть в Синьцзян, и во второй половине года боевые действия на границе продолжались с разной интенсивностью.

В январе 1948 года отряд китайской кавалерии численностью в 700 сабель пересёк границу и направился к Кобдо, попутно разоряя монгольские стойбища, однако был разбит.

Мелкие пограничные стычки продолжились до июля 1948 года (за период конфликта всего произошло 13 вооружённых столкновений).

Примечания 

Байтак
Советско-китайские конфликты
Байтак
Байтак
Конфликты 1948 года
История Синьцзян-Уйгурского автономного района
1947 год в Монголии
1948 год в Монголии
1947 год в Китае
1948 год в Китае
Конфликты 1947 года
Пограничные конфликты